Debenedetti ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Debenedetti (* 1933), italienischer Unternehmer und Politiker
 Giacomo Debenedetti (1901–1967), italienischer Literaturkritiker und Schriftsteller
 Santorre Debenedetti (1878–1948), italienischer Romanist

De Benedetti ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo De Benedetti, geboren als Carlo Debenedetti (* 1934), italienischer Unternehmer
 Leonardo De Benedetti (1898–1983), italienischer Arzt und Auschwitzüberlebender
 Mario De Benedetti (1915–1977), italienischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Benedetti